Kummersdorf è il nome delle seguenti località:
 Kummersdorf – frazione della città tedesca di Storkow (Mark)
 Kummersdorf – frazione del comune tedesco di Am Mellensee
 Kummersdorf-Gut (lett. "area di Kummersdorf") – frazione del comune tedesco di Am Mellensee